Поведа — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Поведа-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Поведа-де-лас-Сінтас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.

 Поведа Галина Антонівна — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 7-10-го скликань, член Президії Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.